Il doppio del torneo di tennis Asunción Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Montana e Claude N'goran che hanno battuto in finale Paulo Carvallo e Francisco Rodríguez 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Bill Barber /  Otavio Della (primo turno)
 Wayne Black /  László Markovits (semifinali)

 Francisco Montana /  Claude N'goran (Campioni)
 Diego del Río /  Felipe Rivera (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Asunción Challenger 1995